Bukóc steht für:
 Bukóc, ungarischer Name der Gemeinde Bukovce im Nordosten der Slowakei
 Bukóc, bis 1907 Name der Gemeinde Bukovec im Westen der Slowakei, siehe Bukovec (Myjava)
 Bukóc, ungarischer Name der Ortschaft Bukowez im Rajon Mischhirja in der Ukraine